Велими́р Хле́бников (1885—1922) — русский поэт.

Книги 
 «Велимир Хлебников» — биография Николая Степанова 1975 года.
 «Велимир Хлебников. Король времени» — биография Софии Старкиной 2005 года.
 «Велимир Хлебников» — биография Софии Старкиной 2007 года.
 «Велимир Хлебников: венок поэту» — антология стихотворений, посвящённых Велимиру Хлебникову (2005).
 «Велимир Хлебников и русская литература» — посмертный сборник статей Рудольфа Дуганова (2008).

См. также 
 «Мир Велимира Хлебникова» — сборник статей и исследований о Велимире Хлебникове 2000 года.
 «Мир Велимира Хлебникова» — сайт, посвящённый Велимиру Хлебникову.